Василис Димитриу (; 13 августа 1977 года) — кипрский футбольный судья.

Биография 
Арбитр ФИФА с 2012 года. Помимо работы в чемпионате Кипра по футболу, с 2012 года работает на матчах отборочных стадий Лиги Европы УЕФА. Также привлекается к играм юношеских и молодёжных национальных сборных.

Свой первый матч между первыми сборными отсудил 16 октября 2018 года в рамках Лиги наций УЕФА. Встреча между сборными Гибралтара и Лихтенштейна закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев, Димитриу показал 6 жёлтых карточек.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте transfermarkt
 Профиль на сайте eu-football.ru
 Профиль на сайте worldreferee.com

Футбольные судьи Кипра